Cornelis Troost (1696-1750), un peintre néerlandais
 Ernest Troost (1953-), compositeur américain de musique de film
 Gerard Troost (1776-1850), un médecin, naturaliste et minéralogiste américano-néerlandais
 Gerdy Troost (née Gerhardine Andersen) (1904-2003), une architecte allemande et l'épouse de Paul Troost
 Jan Hendrik Troost Van Groenendoelen, un peintre néerlandais
 Paul Troost (1878-1934), un architecte allemand
 Odulf Troost ou  Ornulf (1820-1854), un peintre
  (1732-1803), une peintre, pastelliste et graveuse néerlandaise
 Willem I Troost (1684-1759), peintre et dessinateur néerlandais
 Willem II Troost (1812-1881), peintre, lithographe et dessinateur néerlandais

Références